Habacuc puede referirse a:
Habacuc, profeta de Judá de los siglos VII a. C. - VI a. C.
Libro de Habacuc, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj judío, atribuido al profeta antes mencionado.
Habacuc, un nombre propio masculino en su variante en español.